Jutaí kan syfta på:

Brasilien 

 Jutaí (kommun), Amazonas, 
 Jutaí (ort), Amazonas,